О́тем Али́сия Ри́зер (; род. 21 сентября 1980, Ла-Холья, Калифорния) — американская актриса. Известна ролью Тейлор Таунсенд в сериале «Одинокие сердца».

Биография 

Ризер родилась в Ла-Холье (Калифорния), дочь Ким и Тома Ризер. Посещала музыкальный театр в родном городе с шести лет и ушла оттуда в 17 лет. После окончания Carlsbad High School переехала в Лос-Анджелес для обучения в Университете Калифорнии.

Ризер живёт в Голливуде.

Личная жизнь 
В 2009—2014 годах Отем была замужем за режиссёром и сценаристом Джесси Уорреном. У супругов есть два сына:
 Финнес Джеймс Уоррен (род. 10.05.2011) и
 Дашиэлл Форд Уоррен (род. 25.11.2013).

Фильмография

Компьютерные игры 
 Command & Conquer: Red Alert 3 — лейтенант Лизетт Хэнли

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Киноактрисы США
Выпускники Школы театра, кино и телевидения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе